Böge oder Boege ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Böge (* 1967), deutscher Regisseur
 Dieter Böge (* 1958), deutscher Maler, Zeichner und Autor 
 Eckart Boege (* 1978), deutscher Kommunalpolitiker
 Ehrenfried Boege (1889–1965), deutscher General der Infanterie
 Ehrenfried Boege (Brigadegeneral) (* 1928), deutscher Brigadegeneral
 Kuno Böge (1926–2007), deutscher Fußballtrainer
 Kurt Böge (1926–2009), deutscher Politiker (CDU)
 Luise Boege (* 1985), deutsche Schriftstellerin
 Reimer Böge (* 1951), deutscher Politiker (CDU)
 Sigrid Böge (* 1935), deutsche Mathematikerin
 Stefanie Böge (* 1965), deutsche Verkehrswissenschaftlerin und Ökonomin 
 Ulf Böge (* 1942), deutscher Volkswirtschaftler und Beamter
 Werner Böge (1929–2002), deutscher Mathematiker

Siehe auch:
 Boëge, Gemeinde im Département Haute-Savoie, Frankreich
 Kanton Boëge, Kanton im Département Haute-Savoie, Frankreich
 Pöge